Tony Halbig (* 2. Juli 1993 in Pinneberg) ist ein deutscher Rennfahrer. Er trat 2011 in der deutschen Formel 3 an.

Karriere 
Wie die meisten Motorsportler begann Halbig seine Karriere im Kartsport, in dem er von 2007 bis 2009 aktiv war. 2011 wechselte Halbig in den Formelsport und geht für Motopark Academy im deutschen Formel-3-Cup an den Start. Bereits bei seinem Debütwochenende gelang es ihm, beide Rennen in den Punkterängen zu beenden. Beim zweiten Rennen, das er als Vierter beendete, hatte er bis zur letzten Runde Chancen auf dritten Platz. Er beendete seine erste Saison auf dem neunten Gesamtrang.

Karrierestationen 
 2007–2009: Kartsport
 2011: Deutsche Formel 3 (Platz 9)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Karrierestatistik von Tony Halbig (englisch)

Rennfahrer (Deutschland)
Geboren 1993
Mann
Deutscher